San Marino kan syfta på
 San Marinos Grand Prix – en tidigare deltävling i formel 1-VM

Geografi

Mexiko 
 San Marino, Mexiko, Baja California, Tijuana,

San Marino 
 San Marino, självständig stat, 
 San Marino (stad), huvudstad och kommun,

USA 
  San Marino, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Se även 
 Marino (olika betydelser) – flera

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar